– incrociatore pesante  della seconda guerra mondiale
  – sottomarino 
  – nave cargo in servizio tra il 1918 e 1919
  – Littoral Combat Ship  Classe Freedom
 USS Indianapolis – film del 2016 diretto da Mario Van Peebles